Фуэ́нте-Ваке́рос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-де-Гранада. Занимает площадь 16 км². Население — 4353 человека (на 2010 год). Расстояние — 17 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Fuente Vaqueros
 Microweb turística de Fuente Vaqueros realizada por el Patronato de Turismo de Granada
 Datos socioeconómicos de Fuente Vaqueros en el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía
 Situación de Fuente Vaqueros en el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía

Муниципалитеты Гранады